Муро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-Мальорка. Занимает площадь 58,55 км². Население — 7001 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Жоан (Святой Иоанн).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento de Muro
 Información del Instituto Balear de Estadística

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка